Артём Николаевич Гниденко (, 3 февраля 1980, Харьков, Украинская ССР, СССР) — профессиональный украинский хоккеист, центральный нападающий. В настоящее время является игроком «Кременчуга» и сборной Украины.

Карьера 
В сезоне 1998/99 Гниденко дебютировал в составе «Беркута» в чемпионате Восточно-европейской хоккейной лиги. Начало сезона 1999/00 играл за «Льдинку-93» в ВЕХЛ, проведя 6 игр, остальные — за «Беркут», проведя 36 игр (11 шайб, 18 очков). В сезоне 1999/00 в составе «Беркута» выиграл чемпионат ВЕХЛ и чемпионат Украины. В следующем сезоне 2000/01 сыграл за «Беркут» 32 матча (12 шайб и 27 очков) и второй раз подряд стал чемпионом ВЕХЛ и чемпионом Украины.

Сезон 2001/02 начал в нижегородском «Торпедо», проведя один матч в Российской Суперлиге и 3 матча за «Торпедо-2». После 4 встреч вернулся в «Беркут», где сыграл 30 матчей в ВЕХЛ (10 шайб, 23 очка) и 10 матчей (8 шайб, 21 очко) в чемпионате Украины. Также в сезоне 2001/02 Гниденко третий раз подряд выиграл золотые медали чемпионата Украины.

В сезоне 2002/03 выступал за латвийский клуб «Рига 2000» в ВЕХЛ (сыграл 34 матча, забросил 11 шайб, набрал 18 очков) и в Латвийской хоккейной лиге (4 шайбы, 14 очков). В сезоне 2003/04 провел за «Ригу-2000» в ВЕХЛ 20 матчей (4 шайбы, 8 очков) и 8 матчей (2 шайбы, 12 очков) в ЛХЛ.

В этом же сезоне Гниденко перешёл в киевский «Сокол», в составе которого выиграл чемпионат Украины 2003/04. В сезоне 2004/05 провел за «Сокол» 37 матчей (забросил 6 шайб, набрал 14 очков) в Белорусской экстралиге и выиграл чемпионат Украины 2004/05. В следующем сезоне сыграл за «Сокол» в Экстралиге 57 матчей (23 шайбы, 39 очков) и выиграл золотые награды чемпионата Украины 2005/06.

С сезона 2006/07 выступал за клуб Белорусской экстралиги «Витебск», проведя 50 матчей (7 шайб, 22 очка). В сезоне 2007/08 сыграл за «Витебск» 50 матчей, в которых забросил 14 шайб и набрал 29 очков. В сезоне 2008/09 провел в экстралиге 51 матч, забросил 17 шайб и отдал 27 передач, набрав всего 44 очка.

В июне 2009 года перешёл в «Сокол». Сезон 2009/10 начал в киевской команде — сыграл 14 матчей закинув 1 шайбу и набрал 5 очков.

Однако 11 ноября 2009 года Гниденко оставил «Сокол» и вернулся в «ХК Витебск».

Летом 2010 года перешёл в «Металлург Лиепая».

В 2011 году вернулся в киевский «Беркут», где отыграл два года, став бронзовым призёром чемпионата Украины в сезоне 2011/2012.

В августе 2014 года в третий раз подписал контракт с «Витебском».

Международная 
В составе национальной сборной Украины провел 85 матчей (12 голов, 11 передач) участник квалификационного турнира к зимним Олимпийским играм 2010; участник чемпионатов мира 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 (дивизион I). В составе молодежной сборной Украины участник чемпионатов мира 1999 (группа «B») и 2000 годов.

Достижения 
 Чемпион ВЕХЛ (2000, 2001).
 Чемпион Украины (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2014).
 Бронзовый призёр ПХЛ (2012).

Статистика 
 Последнее обновление: 10 апреля 2015 года

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на официальном сайте клуба «Витебск»

Хоккеисты Украины
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Беркут» Киев
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Витебск»
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Компаньон-Нафтогаз»
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой